Lewerenz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lewerenz (1915–2006), deutscher Maler, Graphiker und Bildhauer
 Heinz Lewerenz (1890–1939), deutscher Maler 
 Lars Lewerenz (* 1977), deutscher Labelgründer
 Steven Lewerenz (* 1991), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Lewerentz
 Leverenz